Ребе́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розміщений на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 55 км на захід від Лілля, 55 км на північний захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2016 року Ребек і Кларк було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Огюстен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 469,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ребек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ребек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале